

Geografia

Svizzera 
 Tramelan – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)
 Tramelan-Dessous – ex comune ora frazione di Tramelan, comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)
 Tramelan-Dessus – ex comune ora frazione di Tramelan, comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)